Stainburn kan syfta på:

 Stainburn, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Stainburn, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England
 John Stainburn